GLI steht für: 
 Flughafen Glen Innes (New South Wales), Australien, IATA-Code
 Greyhound Lines Inc., Fernbuslinienunternehmen in den USA
 Irische Sprache, historischer Ethnologue-Code
 VW GLI, US-amerikanischer Markenname für Sportversionen mehrerer Generationen des VW Jetta

Abkürzung